Gausfred ist der Name folgender Personen:

 Gausfred I. († 991), von 931 bis 991 Graf von Empuries-Peralada und Rosseló
 Gausfred III. (Roussillon) († 1164), Graf von Rosselló (Roussillon)